Lavrinenko je priimek več oseb:
 Dimitrij Fjodorovič Lavrinenko, heroj Sovjetske zveze
 Matvej Ilarionovič Lavrinenko, sovjetski general